Lucio Cornelio Léntulo puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Lucio Cornelio Léntulo.— Cónsul en el año 199 a. C.
 Lucio Cornelio Léntulo (cónsul 327 a. C.).— Cónsul en el año 327 a. C.
 Lucio Cornelio Léntulo (cónsul 130 a. C.).— Cónsul en el año 130 a. C.
 Lucio Cornelio Léntulo (cónsul 38 a. C.).— Cónsul suffectus en el año 38 a. C.
 Lucio Cornelio Léntulo (cónsul 3 a. C.).— Cónsul en el año 3 a. C.
 Lucio Cornelio Léntulo (pretor 211 a. C.).— Pretor en el año 211 a. C.
 Lucio Cornelio Léntulo (pretor 140 a. C.).— Pretor en el año 140 a. C.
 Lucio Cornelio Léntulo (pretor 89 a. C.).— Pretor en el año 89 a. C.
 Lucio Cornelio Léntulo Caudino.— Cónsul en el año 237  a. C.
 Lucio Cornelio Léntulo Caudino (cónsul 275 a. C.).— Cónsul en el año 275 a. C.
 Lucio Cornelio Léntulo Caudino (edil).— Edil curul en el año 209 a. C.
 Lucio Cornelio Léntulo Crus.— Cónsul en el año 49 a. C.
 Lucio Cornelio Léntulo Lupo.— Cónsul en el año 156 a. C.
 Lucio Cornelio Léntulo Nigro.— Pretor en el año 62 o 61 a. C.